Chalki ist die Bezeichnung folgender geografischer Objekte:
 Chalki, eine griechische Insel in der Ägäis
 Chalki (Thessalien), eine Gemeinde in Thessalien, Griechenland
 Chalki, griechischsprachige Bezeichnung von Heybeliada, eine der Prinzeninseln im Marmarameer